

Astronomia 
 5734 Noguchi – asteroide della fascia principale

Persone 
 Ayaka Noguchi (1995) – calciatrice giapponese
 Ayaka Noguchi (1987) – pallavolista giapponese
 Akiyo Noguchi (1989) – arrampicatrice giapponese
 Goro Noguchi (1956) – attore e cantante giapponese
 Hideyo Noguchi (1876-1928) – medico e batteriologo giapponese
 Hiroshi Noguchi (1972) – ex calciatore giapponese
 Isamu Noguchi (1904-1988) – scultore, architetto, designer e scenografo statunitense di origine giapponese
 Kōji Noguchi (1970) – ex calciatore giapponese
 Mizuki Noguchi (1978) – maratoneta giapponese
 Soichi Noguchi (1965) – astronauta giapponese
 Ujō Noguchi (1882-1945) – poeta giapponese
 Yone Noguchi (1875-1947) – poeta, scrittore e saggista giapponese